Plieseis ist der Nachname folgender Personen:

 Maria Plieseis (1920–2004), österreichische Widerstandskämpferin 
 Sepp Plieseis (1913–1966), österreichischer Widerstandskämpfer